Andrés Recalde ist der Name folgender Personen:

* Andrés Recalde (Boxer) (1904–??), uruguayischer Boxer
 Andrés Recalde (Fußballspieler) († 2010), paraguayischer Fußballspieler